Pierre Vial (1942-), universitaire et homme politique français.
 Pierre Vial (1928-), acteur, metteur en scène de théâtre français, directeur de la Comédie de Saint-Étienne de 1970 à 1975.
 Pierre Vial (1746-1814), explorateur de la Louisiane française et découvreur la piste de Santa Fe.
 Pierre Lesou ou Pierre Vial (1930-) (pseudonyme), écrivain français, auteur de romans policiers.